

Animais 
Alfaiate (ave) — ave da família Recurvirostridae
Gerris lacustris — insecto hemíptero

Lugares 
Castelo de Alfaiates — castelo localizado no concelho de Sebugal
Alfaiates — freguesia portuguesa
Capela dos Alfaiates — capela localizada em Porto, Portugal
Barragem de Alfaiates — barragem localizada no concelho de Sebugal
Casalinhos de Alfaiata — aldeia em Portugal

Pessoas 
Isaac Alfaiate — actor português
Walter Alfaiate — sambista e compositor brasileiro
Jafar ibne Dinar Alfaiate — comandante militar e governador do Iêmen no século IX
Franz Reichelt — inventor austríaco também conhecido como "Alfaiate voador"

Outros 
O Alfaiate Valente — conto de fadas
O Alfaiate do Panamá — filme de 2001
Alfaiate — profissão
Alfaiataria — arte surgida na Idade Média
Conjuração Baiana — movimento emancipacionista também conhecido como Revolta dos Alfaiates ocorrido no século XVIII